49 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Rozformowany na początku 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:
 11 Armii (od 9.06.1917)
 12 Armii (12.11 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. lejtnant W. I. Seliwaczew  (kwiecień - lipiec 1917)
 gen. lejtnant S. N. Liupow  (lipiec - wrzesień 1917)
 gen. lejtnant N. A. Sawielew (od września 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego